Il doppio femminile degli Internazionali d'Italia 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Jana Novotná e Catherine Suire erano el detentrici del titolo, ma solo Suire ha partecipato in coppia con Helen Kelesi.

Kelesi e Suire hanno perso nel 1º turno contro Sophie Amiach e Lise Gregory.

Elizabeth Smylie e Janine Tremelling hanno battuto in finale 6–4, 6–3 Manon Bollegraf e Mercedes Paz.

Teste di serie 
Le prime 5 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (secondo turno)
  Elizabeth Smylie /  Janine Tremelling (campionesse)
  Jenny Byrne /  Dianne van Rensburg (semifinale)
  Manon Bollegraf /  Mercedes Paz (finale)
  Nicole Bradtke /  Elna Reinach (quarti di finale)

 Helen Kelesi /  Catherine Suire (primo turno) 
 Manuela Maleeva /  Hana Mandlíková (secondo turno) 
 Sandra Cecchini /  Sabrina Goleš (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 1989